Slovo záloha může mít několik významů:

 záloha – momentálně nevyužitá část zdrojů, úmyslně držená pro možnost nahrazení jiné porovnatelné části, s cílem zajištění funkčnosti, za cenu dalších nákladů na vytvoření, udržování a při ztrátě příležitostí jinde.
 technologická záloha – možnost nahrazení části technologie jiným strojem, zařízením
 informatika:
 záloha (server) – záložní server, který je připraven (bězí a je synchonizován) kdykoli převzít zátěž ze stroje, na kterém bylo detekováno selhání (viz QoS, počítačový cluster – záloha typu failover , zástupnost, proti ztrátě celé služby, Teorie spolehlivosti)
 záloha (data) – kopie dat uložená ještě na jiném nosiči či místě pro případ ztráty v původním úložišti, záložní kopie
 záloha (železnice) – lokomotiva působící v obvodu železniční stanice
 operativní záloha – ve veřejné dopravě osob vozidlo i s řidičem, připravené okamžitě nahradit nepojízdné vozidlo (tramvaj, autobus, trolejbus). Takové vozidlo je většinou připraveno na některém významném obratišti, jen výjimečně v garážích nebo vozovně.
 záloha (armáda) – soubor vycvičených vojáků postavených mimo vojenskou službu (např. při zmenšení armády po ukončení války), který představuje zásobu kádrů pro případ opětovného rozšíření armády
 záloha (vojenská operace) – soubor jednotek, které nejsou nasazeny do bitvy nebo vojenské operace, ale jsou připraveny (nejčastěji hluboko v týlu) zasáhnout v případě krizové situace

 kauce – dočasná, podmínečně vratná úschova peněz, záloha pro budoucí úhrady
 záloha (finance) – částečná úhrada vyplacená předem jako částečná platba celkových nákladů splatných později, margin (viz finanční páka, forward, futures)
 kauce za zálohovaný vratný obal, vrací se v plné hodnotě při vrácení nepoškozeného obalu (vratné nápojové lahve, normalizované Europalety, tlakové lahve na stlačené plyny)

 záloha (fotbal) – část hráčů fotbalového družstva mezi útokem a obranou (střed pole)

Externí odkazy